Annegrit (cratère)
 Annegrit (prénom)